Ел Палито Верде има више значења:

 Ел Палито Верде (Тистла де Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Палито Верде, Агвита Фрија (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику